RU Волос Вероники () — одиночная переменная звезда в созвездии Волосы Вероники на расстоянии приблизительно 4925 световых лет (около 1510 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +15,1m до +14,4m.

Характеристики 
RU Волос Вероники — жёлтая переменная звезда спектрального класса G0*. Радиус — около 1,76 солнечного, светимость — около 3,068 солнечных. Эффективная температура — около 5766 K.

Примечания